Kupferberg ist der Name von Orten:
 Kupferberg, eine Stadt im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Kupferberg (Wipperfürth), ein Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Měděnec, deutsch: Kupferberg, eine Gemeinde im böhmischen Erzgebirge, Tschechien
 Miedziana, deutsch: Kupferberg, ein Ortsteil der Gemeinde Tarnau (polnisch Tarnów Opolski) im Powiat Opolski der Woiwodschaft Oppeln in Polen.
 Kupferberg im Riesengebirge, heute Miedzianka, Ortsteil von Janowice Wielkie (deutsch: Jannowitz), Powiat Jelenia Góra (ehem. Landkreis Hirschberg), Polen

Kupferberg ist der Name von Bergen:
 Kupferberg (Detmold), ein Berg in Detmold im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Kupferberg (Hettstedt), ein Berg in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Kupferberg (Pfälzerwald), ein Berg im Leininger Sporn, ein Gebirgsvorsprung im Nordosten des Pfälzerwaldes
 Miedziane, deutsch: Kupferberg, ist ein Berg in der Hohen Tatra, Polen
 Kupferberg-Pass, ein Gebirgspass in Namibia
 Kupferberg (Namibia), ein Berg in Namibia

Kupferberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Adalbert Kupferberg (1824–1876), Gründer der Sektkellerei Kupferberg
 Florian Kupferberg (1858–1921), Unternehmer und Sohn des Gründers der Sektkellerei Kupferberg
 Maximilian von Fürst und Kupferberg (1717–1790), königlich preußischer Großkanzler
 Shelly Kupferberg (* 1974), deutsche Journalistin
 Tuli Kupferberg (Naphtali „Tuli“ Kupferberg; 1923–2010), US-amerikanischer Beatnik-Poet, Autor, Cartoonist und Herausgeber

Kupferberg steht außerdem für:
 Kupferberg (Sekt), eine ehemalige Sektkellerei in Rheinland-Pfalz
 Florian Kupferberg (Verlag), ein früheres Verlagshaus in Mainz
 Naturschutzgebiet Kupferberg bei Iserlohn-Letmathe
 Grube Kupferberg, Haiger

Siehe auch:
 Kupfer-Berger
 Copper Hill
 Copper Mountain